6-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 15 по 27 июля 1889 года в Бреслау.

Турнирная таблица

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
1889 год в шахматах
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве